|}

Die Bahnstrecke İzmir–Eğirdir gehört zum Netz der Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) und verbindet die namengebenden Städte İzmir und Eğirdir in der Türkei.

Geschichte 
Die Strecke wurde zwischen 1858 und 1912 abschnittsweise und mit einigen Zweigstrecken von der Ottoman Railway Company (ORC), einer mit britischem Kapital ausgestatteten Gesellschaft, errichtet. Sie erschloss das fruchtbare Hinterland des damaligen Smyrna (heute: İzmir) und verbesserte seine Anbindung an den zentralen Markt und Exporthafen.

Am 22. Oktober 1912 kam es bei Selçuk zu einem der bis heute folgenreichsten Eisenbahnunfälle weltweit: Ein Truppentransport mit 800 Menschen verunglückte, mehr als 200 starben, 250 weitere wurden verletzt. 

Die ORC wurde am 1. Juni 1935 verstaatlicht, da die Türkei bestrebt war, die in unterschiedlichen Händen befindlichen Eisenbahnstrecken auf ihrem Territorium in einer Staatsbahn zu vereinigen. Mit der am 26. November 1935 fast gleichzeitig eröffneten Bahnstrecke Karakuyu–Afyonkarahisar wurde die schon lange angestrebte Durchbindung zu Bagdadbahn und Anatolischer Eisenbahn geschaffen.

Streckenteile und Inbetriebnahme 
 Bahnhof İzmir-Alsancak – Sirinyer – Gaziemir – Seydiköy, 30. Oktober 1858
 Sirinyer – Buca, 1860 – 2008
 Gaziemir – Torbalı, 24. Dezember 1860
 Torbalı – Celatkahve, 9. September 1861
 Celatkahve – Selçuk, 15. September 1862
 Selçuk – Ortaklar – Aydin, 1. Juli 1866 (Ende der ursprünglichen Planung)
 Ortaklar – Söke, 1. Dezember 1890
 Aydin – Kuyuçak, 1881
 Kuyuçak – Sarayköy, 1. Juli 1882
 Sarayköy – Goncalı – Sütlaç – Gümüşgün – Dinar, 13. Oktober 1889
 Goncalı – Denizli, 13. Oktober 1889
 Sütlaç – Çivril, 29. Dezember 1889
 Dinar – Eğirdir, 1. November 1912
 Gümüşgün – Burdur, 1. Oktober 1936
 Bozanönü – Isparta, 25. März 1936

Der Ausbauzustand der Strecke war überwiegend einfach. Nennenswerte Kunstbauten fehlen. Lediglich die Querung der Berge bei Aydin sowie der Aufstieg in die Anatolische Hochebene bei Sarayköy erforderten längere Steigungen. Der Oberbau war einfach. Noch 1935 waren Achslasten von maximal lediglich 13,5 Tonnen zulässig.

Im Juli 1990 wurde die Zweigstrecke von Sütlaç nach Çivril stillgelegt.

Verkehr 
Heute besitzt der Vorortverkehr um İzmir die größte Bedeutung. Die übrige Strecke wird mehrmals am Tag bis Goncalı von Zügen befahren, die weiter über eine dort abzweigende Strecke nach Denizli fahren.

Literatur 
 Benno Bickel, Karl-Wilhelm Koch, Florian Schmidt: Dampf unterm Halbmond. Die letzten Jahre des Dampfbetriebs in der Türkei. Verlag Röhr, Krefeld 1987, ISBN 3-88490-183-4
 Neil Robinson: World Rail Atlas and historical summary. Band 8: The Middle East and Caucasus. 2006.

Weblinks 

 Trains of Turkey: ORC Ottoman Railway Company (englisch)
 Fahrplan.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Türkei